База Корпусу морської піхоти Гаваї (MCBH), колишня авіабаза Корпусу морської піхоти Канеохе-Бей і спочатку Морська авіація Канеохе-Бей — це об’єкт і авіабаза Корпусу морської піхоти США, розташована на півострові Мокапу навітряного О'аху в місті та графстві Гонолулу. База морської піхоти на Гаваях є домом для морських піхотинців, моряків, членів їхніх родин і цивільних службовців. Корпус морської піхоти Сполучених Штатів керує  злітно-посадкова смуга в основі.

MCBH є домом для 3-го морського прибережного полку, 24-ї авіаційної групи морської піхоти, 33-ї бойової роти матеріально-технічного забезпечення (CLC-33), 3-го радіобатальйону та патрульно-розвідувального крила 2 ВМС. 
База розташована між двома найбільшими навітряними громадами О'аху Кайлуа та Канеохе, а головні ворота знаходяться на східному кінці міждержавної автомагістралі H-3. Основний доступ до бази здійснюється по H-3 або по дорозі Мокапу. MCB Hawaii розташований з навітряного боку острова Оаху, приблизно в 19 км., на північний схід від Гонолулу. База морської піхоти на Гаваях займає весь півострів Мокапу, площею . Два райони бази класифікуються як заповідники, включаючи район кратера Улупа'У (північно-східний півострів) і район ставка Ну'упія (біля дороги Мокапу).

Історія 

У 1918 році президент Вудро Вільсон виділив   землі на півострові Мокапу для військових. Військова резервація Куваахо стала відома пізніше, у 1942 році як Форт Хасе. У 1941 році сюди ввійшли артилерійські частини. У 1939 році військово-морський флот побудував невелику базу гідролітаків, і після її завершення роль військово-повітряної бази Канеохе-Бей було розширено, щоб включити в себе адміністрування військово-морської оборонної зони Канеохе-Бей.

Атака на Перл-Харбор 

7 грудня 1941 року базу військово-морської авіації Канеохе-Бей було атаковано приблизно за 9 хвилин до атаки на Перл-Харбор .

Після Другої світової війни 
У 1951 році морська піхота взяла на себе контроль над діяльністю аеровокзалу, коли морська авіація переїхала на базу ВМС Барберс-Пойнт . 15 січня 1952 року авіабаза морської піхоти Канеохе-Бей була введена в експлуатацію. 15 квітня 1994 року Корпус морської піхоти об'єднав усі свої об'єкти на Гаваях. MCAS Kaneohe Bay, Camp HM Smith, Molokai Training Support Facility, Manana Family Housing Area, Puuloa Range і Pearl City Warehouse Annex об’єднані, щоб сформувати нове командування — Базу морської піхоти Гаваї зі штаб-квартирою в MCBH Kaneohe Bay. 

Усі військові підрозділи США, розташовані на Гаваях, підпорядковуються Тихоокеанському командуванню США ( USPACOM ), штаб-квартира якого розташована в Кемп Х.М.Сміта на Оаху. Командуючий Тихоокеанськими морськими силами (MARFORPAC) також командує 12 базами та станціями Корпусу морської піхоти в Арізоні, Каліфорнії, на Гаваях і в Японії, оперативними силами на Гаваях і в префектурі Окінава, а також підрозділами, розгорнутими в Південно- Східній / Західній Азії .

Географія 
За даними Бюро перепису населення США, загальна площа бази становить 5,8 кв квадратних миль (15,1 км²), з яких 4,4 квадратних миль (11,4 км²) — суша і 1,4 квадратних миль (3,7 км²), або 24,74%, займає вода.

Демографія 
Для цілей перепису територія демаркована як відведене для перепису місце Канеохе (CDP), з населенням за переписом 2020 року 9483 особи.  CDP раніше був відомий як станція Kaneohe.

Освіта 
Департамент освіти Гаваїв управляє початковою школою Мокапу на території MCBH.  в ній навчалося близько 900, що робило її найбільшою школою за кількістю учнів на навітряній стороні острова.

Примітки 

Оаху
Військові бази
Військові на Гаваях